Zwitserland:
Martigny (district), een district in het Zwitserse kanton Wallis
Martigny (Zwitserland), een stadje gelegen in dat district
Martigny-Combe, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis

Frankrijk:
Martigny (Aisne)
Martigny (Manche)
Martigny (Seine-Maritime)
ook:
Martigny-Courpierre, Aisne
Martigny-le-Comte, Saône-et-Loire
Martigny-les-Bains, Vosges
Martigny-les-Gerbonvaux, Vosges
Martigny-sur-l'Ante, Calvados